De gemeente Zandvoort heeft 126 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Zandvoort.

Zandvoort
De plaats Zandvoort kent 122 gemeentelijke monumenten
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Bentveld
De plaats Bentveld kent binnen de gemeente Zandvoort 4 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

|}

Monument in Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort